Järnkors kan avse:

 Järnkors (Värmland) – ett gravkors av järn vanligt i Värmland
 Järnkorset –  ett utmärkelsetecken för tapperhet ursprungligen instiftat i Preussen 1813